Којол Секо има више значења:

 Којол Секо (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Којол Секо (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику